Remixes — ремиксовый альбом группы Nirvana, выпущенный в 2005 году.

Список композиций 
 Destiny’S Child Vs Nirvana — Smells Like Teen Booty (Soulwax Bootleg Remix) — 3.21
 Dj Raz Vs Nirvana — Smells Like Teen Spirit (Dj Paz 2004 House Remix) — 6.57
 Nirvana — Come As You Are 2003 (Andy Caldwell’s House Remix) 8.08
 Nirvana — Lithium (Spacejunk House Remix) — 8.30
 Nirvana — Smells like teen spirit (skazi remix) — 8.17
 Nirvana vs Dirty Funker — Lithium (dirty dub hole) — 8.23
 Tori Amos vs Nirvana — Smells Like Teen Spirit (Techno Remix) — 3.44
 Nirvana vs Adam Freeland — Smells Like Teen Spirit 2003 7.03
 Nirvana — Lithium (Techno Remix) — 4.30
 Warp Brothers — Smells Like Teen Spirit (House Spirit Mix) — 6.56
 Nirvana — Smells like teen spirit [vejiita 2004 house dub remix] — 6.55

Ссылки 
  — Ознакомительная версия

Альбомы ремиксов
Сборники 2005 года
Сборники на английском языке